Tyršův most se nachází na vícero místech:

Tyršův most (Děčín)
Tyršův most (Hradec Králové)
Tyršův most (Jaroměř)
Tyršův most (Litoměřice)
Tyršův most (Plzeň)
Tyršův most (Přerov)